
Molekulska formula -{C12H18ClNO}- se može odnositi na:

 Tulobuterol
 Etoloreks